Chenoderus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leon Fairmaire och Germain 1859. Chenoderus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långhorningar
Chenoderus